F37 peut faire référence à :
 Fedora37, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 HMS Kelvin (F37), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres